Erpobdella är ett släkte av ringmaskar. Erpobdella ingår i familjen hundiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hundiglar
Erpobdella